Parisot (Tarn)
Parisot (Tarn-et-Garonne)